U-Bahnhof Ostbahnhof bezeichnet

 die U-Bahn-Station der Münchener U-Bahn am Ostbahnhof in München
 die U-Bahn-Station der Frankfurter U-Bahn am Ostbahnhof in Frankfurt am Main